De 
De verleidingen waaraan de heilige Antonius van Egypte volgens een legende blootgesteld werd om zijn geloof op de proef te stellen.

Beeldende kunst 
 De verzoeking van de heilige Antonius, ca. 1480-1490, Martin Schongauer
De verzoeking van de heilige Anthonius, ca. 1487-1488, Michelangelo 
Verzoeking van de heilige Antonius (São Paulo), ca. 1500, Jheronimus Bosch
De verzoeking van de heilige Antonius (Kansas City), ca. 1500-1510, Jheronimus Bosch
Antonius-drieluik, Lissabon, ca. 1501 of later, Jheronimus Bosch
Verzoeking van de heilige Antonius (Brussel), ca. 1520-1530, atelier van Jheronimus Bosch
Verzoeking van de heilige Antonius (Madrid), 1500-1525, Jheronimus Bosch of navolger
De verzoeking van de heilige Antonius (Antwerpen), 1500-1550, naar Jheronimus Bosch
Verzoeking van de heilige Antonius (Norfolk), ca. 1510, atelier van Jheronimus Bosch
Verzoeking van de heilige Antonius (Berlijn), 1510-1520, navolger van Bosch
Verzoeking van de heilige Antonius (Ottawa), 1510-1525, navolger van Bosch
 Verzoeking van de heilige Antonius of Antonius met monsters, 's-Hertogenbosch, ca. 1515, navolger van Bosch
Verzoeking van de heilige Antonius (Tiel), 1525, Jan Wellens de Cock
Verzoeking van de heilige Antonius (Utrecht), ca. 1525-1530, navolger van Bosch
Verzoeking van de heilige Antonius (Antwerpen), Pieter Huys
De verzoeking van de heilige Antonius (Jan Mandijn), ca. 1550, Jan Mandijn
Verzoeking van de heilige Antonius ('s-Hertogenbosch), ca. 1550-1600, navolger van Bosch
 Verzoeking van de heilige Antonius (Maerten de Vos), 1594
Verzoeking van de heilige Antonius (Dalí), 1946, Salvador Dalí

De verzoeking van de heilige Antonius (Oostende), 1887, James Ensor